Натуральне число 344
 344 рік до нашої ери
 344 рік нашої ери